

Toponymes

Gravia (Γραβιά) désigne plusieurs endroits de Grèce :

Gravia, un village de la préfecture d'Arta;
Gravia, un village et une municipalité de la préfecture de Phocide, où se déroula la bataille du khan de Gravia ;
Gravia, un village de la préfecture de Karditsa;
Gravia, un village de la préfecture de Preveza;

Autres

Gravia ou grabia est le diminutif de gravure idol.

Ville en Grèce
Homonymie de localités